El Masters d'Indian Wells 2019, conegut oficialment com a BNP Paribas Open 2019 és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries ATP World Tour Masters 1000 en categoria masculina i WTA Premier Mandatory Tournaments en categoria femenina. La 44a edició del torneig es va celebrar entre el 4 i el 17 de març de 2019 a l'Indian Wells Tennis Garden d'Indian Wells, Califòrnia, Estats Units.

El tennista austríac Dominic Thiem va guanyar el títol més important de la seva carrera, per sorpresa, en una superfície diferent a la seva favorita i en la qual ha guanyat la majoria de partits, que és terra batuda. En la final va derrotar el suís Roger Federer, que optava al sisè títol a Indian Wells. En la final femenina es va produir una de les grans sorpreses de la temporada en guanyar una tennista de 18 anys que aconseguia el primer títol de la seva carrera i que va entrar al quadre gràcies a una invitació. Va esdevenir al tercera tennista més jove en guanyar aquest títol i la primera sent invitada al torneig. La parella masculina formada pel croat Nikola Mektić i l'argentí Horacio Zeballos van guanyar el primer títol en el segon títol que disputaven conjuntament. La parella femenina formada per la belga Elise Mertens i la bielorussa Aryna Sabalenka també van aconseguir aquesta fita però en la final van derrotar la parella número 1 del rànquing.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2019
ATP Tour 2019
WTA Tour 2019